{{Info/Álbum
 |nome           = Runova X Handover
 |tipo           = Álbum
 |imagem         = Ficheiro:Runovaxhandover.jpg
 |imagem_tamanho = 
 |imagem_legenda = Capa do mini-albúm
 |artista        = Nico Touches the Walls
 |lançado        = 18 de outubro de 2006
 |gravado        = 
 |gênero         = Rock
 |duração        = 33:13
 |idioma         = 
 |formato        = 
 |gravadora      = 
 |diretor        = 
 |produtor       = 
 |arranjador     = 
 |certificação   = 
 |cronologia     = 
 |último_álbum   = Walls Is Beginning  (2006)
 |próximo_álbum  = How Are You? (2007)
 |miscelâneo     = 
}}Runova X Handover'' é o segundo mini-álbum da banda japonesa Nico Touches the Walls. Foi lançado em 18 de outubro de 2006.

Faixas 

 - 3:52	
 - 3:53
 - 5:24
 - 5:34
 - 4:53
 - 3:53
 - 5:44

Álbuns de 2006